Die Wysschaja Liga 1974 war die 36. Saison der höchsten sowjetischen Fußballliga. Sie begann am 12. April und endete am 21. November 1974.

Dynamo Kiew gewann mit einem Punkt Vorsprung vor Spartak Moskau zum sechsten Mal die sowjetische Fußballmeisterschaft.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten jeweils zweimal gegeneinander. Die letzten zwei Teams stiegen ab.

Abschlusstabelle 
||Republik
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || RUS
 || ARM
 || RUS
 || RUS
 || UZB
 || GEO
 || UKR
 || UKR
 || UKR
 || RUS
 || UKR
 || KAZ
 || MDA

Kreuztabelle

Nach der Saison 
Aus der Perwaja-Liga 1973 stiegen Nistru Kischinjow aus Moldawien sowie Tschornomorez Odessa aus der Ukraine auf. Durch die Meisterschaft 1974 war Dinamo Kiew für den Europapokal der Landesmeister 1975/76 qualifiziert. Dort scheiterte man im Viertelfinale an AS Saint-Étienne.

Weblinks 
 Table of Honor auf soccerlibrary.free.fr
 Sowjet Union 1974 auf rsssf.com
 Meisterschaft 1974 auf footballfacts.ru (russisch)

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1974
1974